Con Dórica puede referirse a:

 Dorios, una de las principales tribus griegas antiguas.
 Modo dórico, concepto musical relacionado con las escalas.
 Orden dórico, orden arquitectónico clásico.